

Personnalités 
 William Forsythe, né en 1949, danseur et chorégraphe américain.
 William Forsythe, né en 1955, acteur américain.

Voir aussi